Battaglia del Borneo (1941-1942)
 Campagna del Borneo del 1945